Первый киевский машиностроительный завод (до 2018 года — завод «Большевик») — украинский машиностроительный завод в Киеве, существовавший в 1882 – 2021 годах. Был расположен на пересечении улицы Вадима Гетьмана и проспекта Победы (ул. В. Гетьмана, 2-4, пр-т Победы, 49/2).

История 
Завод основан в 1882 году предпринимателями-чехами Я. Гретером и И. Криванеком под названием «Киевский чугунолитейный и механический завод» на киевской окраине — Шулявке. Выпускал чугунную арматуру, болты, гайки, ремонтировал машины. В 1888 году оформился в акционерное общество «Киевский машиностроительный завод Гретера, Криванека и К°», которое в 1890 году приступило к строительству (на той же территории) нового завода. Стал крупнейшим машиностроительным предприятием города. Производил оборудование для сахарных заводов (в этой области был ведущим в России), паровые котлы, насосы и т. п. В 1896 году на Нижегородской ярмарке заводу присуждена Золотая медаль за паровую машину. 

В период революции 1905 года заводские рабочие создали «Шулявскую рабочую республику», где поддерживали порядок боевые дружины. 

В 1915 году фактическим владельцем завода стал К. Ярошинский.

Рабочие завода участвовали в октябрьском 1917 года и январском 1918 года вооружённых восстаниях в Киеве.

В 1919 году, после национализации, завод получил название «Первый государственный киевский машиностроительный завод». Выполнял заказы для Красной армии: оборудовал броневики, ремонтировал машины судов Днепровской флотилии.

В 1920—1921 годах снова выпускал оборудование для сахарных заводов, одновременно освоил выпуск машин для переработки торфа, жерновов мельниц. В 1922 году получил название «Большевик».

В 1929 году учёный Е. Патон устроил в котельном цехе лабораторию для электросварочных испытаний, чем положил начало сотрудничеству завода и Института электросварки АН УССР.

Во время реконструкции 1930-х годов к заводу присоединена территория за западными воротами; площадь предприятия увеличилась вдвое, выстроены новые цеха, первый из которых — механический (ныне механосборочный). Завод перепрофилирован на выпуск оборудования для химической промышленности, в частности для производства синтетического каучука. В 1934 году начал выпуск оборудования для шинной и резинотехнической промышленности.

Во время обороны Киева 1941 года завод выпускал снаряды, противотанковые надолбы, броневики, ремонтировал танки и автомобили. В июле—августе 1941 года часть оборудования и рабочих эвакуированы в Кострому, Дзержинск, основная часть переехала в Свердловск, где составила основу комбината «Уралхиммаш». Здесь наладили выпуск 120-миллиметровых миномётов. Государственный комитет обороны наградил «Уралхиммаш», костяк которого составляли рабочие «Большевика», орденом Трудового Красного Знамени.

В оккупированном Киеве в цехах завода на ремонте подвижного состава наряду с рабочими работали военнопленные. Действовала подпольная группа сопротивления В. Хохлова.

На фронтах войны трое рабочих стали Героями Советского Союза:
лётчик-истребитель В. Бондаренко,
командир артиллерийской батареи С. Богайчук,
лётчик-штурмовик И. Лысенко.

В боях за освобождение Киева осенью 1943 года заводские сооружения были значительно повреждены. В административном корпусе располагался командный пункт 167-й Сумско-Киевской стрелковой дивизии.

После войны 
Восстановление началась в 1944 году, и уже в конце года завод стал выпускать мирную продукцию.
Был освоен выпуск аппаратов для производства вискозы, с 1964 года — новая технология литейного производства (изготовления стержней и форм из жидких самотвердеющих смесей).

В 1975 году завод объединён с научно-исследовательским институтом, который в свою очередь имел завод опытного машиностроения и разные лаборатории.

От первоначальных сооружений остались здания токарного (теперь инструментальный) цеха, центрального склада (теперь 4-й механосборочный цех) и дом Гретера (теперь Центральная заводская лаборатория).

В 1965 году на фасаде Центральной лаборатории (ул. В. Гетьмана, 4) открыта бронзовая мемориальная доска, в 1975 году на заводском дворе — мемориал в честь заводчан, погибших во Второй мировой войне (скульптор Г. Хусид).

Независимая Украина 
После 1991 года «Большевик» находился в глубоком кризисе, хотя оставался в списке стратегически важных госпредприятий, — его опустевшие полуразрушенные цеха сдавали в аренду под офисы коммерческих фирм и хранили там импортный ширпортеб с Шулявского вещевого рынка.

10 мая 2018 года ПАО «Научно-производственное предприятие „Большевик“» изменило название на АО «Первый киевский машиностроительный завод» (АО «ПКМЗ»).

В 2021 году практически единственным доходом завода стала сдача помещений в аренду; всего на предприятии работает около 200 человек. В июле 2021 года территорию завода начали готовить к приватизации и продаже.

27 октября 2021 года Фонд госимущества Украины продал предприятие на аукционе компании «Дженерал КОММЕРС» за 1,429 млрд грн. (при стартовой цене в 1,39 млрд, это порядка 45 млн евро). Покупатель также будет должен погасить задолженность по зарплате перед работниками предприятия в сумме около 400 млн грн.

Награды

См. также 
 Машиностроение Украины

Источники 
 Звід пам’яток історії та культури України. Київ, 2003 р.

Примечания 

Предприятия машиностроительной промышленности СССР
Предприятия Киева
Компании Киева
Машиностроительные предприятия Украины